LPI peut signifier :
 Les Prix de l'Immobilier, une base de données de l'immobilier résidentiel français, alimentée par SNPI, Crédit Foncier, Crédit Logement, Cimm, Gecina, Sogeprom et Se Loger ;
 Lycée Pilote Innovant ;
 information partielle linéaire ;
 logiciel potentiellement indésirable, un type de logiciel malveillant ;
 Lunar and Planetary Institute un centre de recherche américain consacré au système solaire et associé à l'agence spatiale, la NASA.

en anglais,
 lines per inch, en français, lignes par pouce ;
 Linux Professional Institute.